Карлос Алькарас: Алькарас, Карлос (род. 2003) — испанский теннисист.
 Алькарас, Карлос (род. 2002) — аргентинский футболист.